O Campeonato Catarinense de Futebol de 1994 foi campeonato de futebol de Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Figueirense Futebol Clube.

Campeonato Catarinense de Futebol
1994 em Santa Catarina